Bråbänken är ett skär i Föglö kommun på Åland (Finland). Det ligger i den södra delen av kommunen, cirka 10 km söder om Kyrklandet.

Bråbänken ligger i Västergrundsfjärden och har öppet hav i söder och väster. I norr ligger Västerrant och i öster ligger ögruppen Mellanhalvan med bland annat Mälskär, Gåsharan och Stuguskär.

Bråbänken saknar växtlighet och överspolas helt av havet vid kraftig sjögång.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet